Crambe bezeichnet:
 Crambe, wissenschaftlicher Name der Gattung Meerkohl
 Crambe abyssinica, Abessinischer Meerkohl oder Krambe 
 Crambe (Schwamm), wissenschaftlicher Name einer Gattung mariner Schwämme
 Crambe (Yorkshire), eine kleine Ortschaft im nördlichen Yorkshire